Adrian Matei ist der Name folgender Personen:

* Adrian Matei (Fußballspieler) (* 1968), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Adrian Matei (Eiskunstläufer) (* 1985), rumänischer Eiskunstläufer